Фазиль Газанфар оглы Мустафаев (; род. 15 октября 1965 году, Нахичевань, Азербайджанская ССР) — азербайджанский государственный и политический деятель. Депутат Милли меджлиса Азербайджанской Республики III, IV, V, VI созывов, заместитель председателя комитета по культуре, член комитета по правам человека, а также член парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран.

Биография 
Родился Фазиль Мустафаев 15 октября 1965 году в городе Нахичевани, ныне Республики Азербайджан. В 1982 году окончил обучение в средней школе № 10 города Нахичевань. С 1982 по 1984 годы работал рабочим в Нахичеванском строительном тресте № 5. С 1984 по 1986 годы проходил действительную срочную военную службу в Вооружённых силах СССР, служил на Украине, рядовой. В 1986 году поступил на юридический факультет Бакинского государственного университета, который окончил в 1991 году получив специальность юрист.

С 1991 по 1992 годы был советником председателя Народного фронта Азербайджана, в 1992 году стал руководителем Аналитического центра Азербайджанской Народной Республики. С 1992 по 1993 годы работал заведующим Государственно-правовым отделом Аппарата Президента Азербайджанской Республики. С 1995 по 1998 годы был представителем Народного фронта в Турции. С 1998 по 2001 годы был заместителем председателя ПНФА по политическим вопросам.

С 2001 по 2003 годы проходил действительную военную службу в Вооружённых Силах Азербайджанской Республики в звании старшего лейтенанта в должности командира взвода.

В 2003 году основал "Партию Великого созидания" и на первом съезде был избран главой этой партии. В 2006, 2009, 2012, 2016 и 2020 годах вновь избирался руководителем партии.

В 2005 году защитил диссертацию на соискание степени доктора философских наук.

В 2005, 2010, 2015 годах избирался депутатом Милли Меджлиса 3-го, 4-го, 5-го созывов.

Участвовал в президентских выборах 2008 года, заняв третье место с 2,43% голосов, получив голоса 89985 избирателей.

В 2009 году избран членом правления Конфедерации юристов Азербайджана.

В 2016 году был избран членом Исполнительного комитета и вице-президентом Специального Олимпийского комитета.

На выборах в Национальное собрание Азербайджана VI созыва, которые прошли 9 февраля 2020 года, баллотировался по Первому Сабунчинскому избирательному округу № 26. По итогам выборов одержал победу и получил мандат депутата Милли меджлиса Азербайджанской Республики. С 10 марта 2020 года приступил к депутатским обязанностям. Является заместителем председателя комитета по культуре, членом комитета по правам человека, а также членом парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран. 

Фазиль Мустафа является автором 19 книг, сотен научных и публицистических статей, изданных в Турции и Азербайджане.

Женат, имеет двоих детей.

Книги 
 "Əbülfəz Elçibəy. Tarixdən gələcəyə", Стамбул, 1995.
 "Azərbaycanda türk kimliyi və saxta tarix proplemi", Баку, 2014.
 "XX əsrin əvvələrində Azərbaycanda siyasi düşüncə cərəyanları", Баку, 2015.
 "Asiyadan sivilizasiyaya", Баку.
 "Azərbaycan türklərinin dini-fəlsəfi dünyagörüşü- dini-fəlsəfi aspekt", Баку.
 "Azərbaycan türkünün iman davası", Баку.

Примечания

См. также 
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана III созыва
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана V созыва
 Список депутатов Национального собрания Азербайджана VI созыва

Ссылки 
 Официальная страница на сайте Национального собрания Азербайджана
 Фейсбук. Фазиль Мустафаев

Депутаты Национального собрания Азербайджана III созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана IV созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана V созыва
Депутаты Национального собрания Азербайджана VI созыва
Выпускники Бакинского государственного университета
Политики Азербайджана XXI века